Aquitania fue una antigua región francesa. También puede designar a:

 a la actual y francesa región de Nueva Aquitania;
 al antiguo ducado de Aquitania;
 al municipio colombiano de Aquitania (Boyacá);
 al asteroide del cinturón principal (387) Aquitania;
 a la antigua provincia del Imperio romano Galia Aquitania;
 a la calzada romana de Vía Aquitania;
 a la película Aquitania;
 al transatlántico británico RMS Aquitania.